Список телесеріалів за коміксами видавництва Marvel Comics містить в себе перелік анімаційних серіалів та серіалів із живими акторами.

Список серіалів із живими акторами 
 = Кіновсесвіт Marvel

Список анімаційних серіалів

Див. також 

 Всесвіт Marvel
 Мультивсесвіт (Marvel Comics)
 Кіновсесвіт Marvel
 Список фільмів за коміксами Marvel
 Список ігор за коміксами Marvel
 Список персонажів Marvel Comics

Примітки 

Списки телесеріалів
Списки:Marvel Comics